

Toponymes 
 Shimanto, une ville de la préfecture de Kōchi au Japon
 Shimanto, un bourg de la préfecture de Kōchi au Japon

Cours d'eau 
 Shimanto-gawa, un fleuve de l'île de Shikoku au Japon

Transport 
 Shimanto, un train desservant l'île de Shikoku au Japon

Astronomie 
 (3182) Shimanto, un astéroïde